Korowina ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Wiktorowna Korowina (* 1962), sowjetisch-russische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Marina Alexandrowna Korowina (* 1984), russische Biathletin und Skilangläuferin